Колобо́к — персонаж одноимённых восточнославянских народных сказок, изображаемый в виде небольшого пшеничного хлеба шарообразной формы, который сбежал от испёкших его бабушки и дедушки, от разных зверей (зайца, волка и медведя), но был съеден лисой.

Этимология слова 
Колобок — уменьшительное от колоб — «скатанный ком, шар; небольшой, круглый хлебец, хлеб; клёцка из пресного теста». В тверских говорах есть слова колобу́ха «галушка, увалень», колоба́н «толстая лепешка», околобе́ть «сжаться». Толстая, круглая лепёшка, изготавливаемая в виде хлебного кома, почти шара, или разбухающая до формы шара к концу выпечки.

Слово колоб образовано, вероятно, от корня  «колесо» при помощи суффикса -б-.

В новгородской берестяной грамоте № 363 (конец XIV века), в рекомендации по испечению хлеба, встречается слово колобья. По мнению А. Б. Страхова, под этим термином понимаются отходы маслобойного производства (пахта, жмых), которые могли использоваться в хлебопечении; значение «хлебное изделие круглой формы» вторично по отношению к данному значению. Этимологически слово восходит к корням *kolo + *biti «сбивать масло».

Некоторые исследователи считают слово заимствованным, например
из  «пшеничный хлеб» или
из  «чурка»,  «ком» или
из  «брус, шест»,
однако такие сопоставления неубедительны с фонетической точки зрения.
Иногда слово сравнивают с  «ломоть, краюха хлеба» (Этимологический словарь русского языка Макса Фасмера. Т. II. С. 292).

Кулинарное изделие 
В 1610—1613 годах в Москве создавались «Росписи царским кушаньям». «Росписи» содержали перечень блюд, подаваемых в различные дни к царскому столу. В перечне упоминается блюдо колоб, состоящее из 3 лопаток муки крупчатки, 25 яиц и 3 гривенок сала говяжьего. Лопатка — неизвестная ныне мера.

В книге Василия Лёвшина «Русская поварня» (1816) есть рецепт колобового пирога с луком и говядиной.

Экранизации сказки 
 Колобок — рисованный мультфильм, «Союздетмультфильм», 1936
 Колобок — кукольный мультфильм, «Союзмультфильм», 1956
 Сказка про Колобок — кукольный мультфильм по мотивам сказки, «Союзмультфильм», 1969
 Очень старая сказка — кукольный мультфильм, «Киевнаучфильм», 1983
 Колобок, колобок!.. — рисованный мультфильм для взрослых, студия «Экран», 1988
 Колобок — рисованный мультфильм Александра Бубнова, 1990
 Колобок — рисованный мультфильм, студия «Классика», 2006
 Колобок. Однажды в Чернобыле — авангардный мультфильм для взрослых, Анатолий Кочеваткин, 2008
 Современный колобок — пародийный мультфильм для взрослых, KuTstupid, 2011
 Колобок — мультипликационный фильм из цикла «Гора самоцветов», студия «Пилот», режиссёры Эдуард Назаров, Марина Карпова, 2013

Использование образа 

С 1969 по 1992 годы в СССР выходил детский иллюстрированный звуковой журнал «Колобок», главный литературный герой которого рассказывает читателям и слушателям поучительные истории.

В 1980-х годах в одном из номеров «Весёлых картинок» была опубликована с оформлением в духе комикса современная сказка в детективном жанре с участием Колобка про ужасного волшебника Штосса и его «обезвреживание».

Заведующий НПДД (Неотложными пунктом добрых дел) Колобок — главный герой книги Эдуарда Успенского «Следствие ведут Колобки». По этой книге было снято два мультфильма — в 1983 и 1986 годах. В последнем мультфильме вместо Колобка главным действующим лицом является сыщик Шеф.

В начале 2011 года желание называться «родиной Колобка» выразила Ульяновская область. Причиной послужило заявление местного краеведа, доцента УлГУ Сергея Петрова. По его словам, «колебяткой» в старину в Поволжье называли остатки теста.
Образ Колобка планируется использовать в целях развития туристической отрасли региона. Рассматриваются проекты по созданию интерактивного игрового тематического парка по мотивам русской народной сказки «Колобок», который будет включать в себя Усадьбу Колобка, Колобкодром, детскую площадку, производственную линию «Симбирские колобки» с изготовлением берлинеров в фирменной упаковке, при поддержке губернатора Ульяновской области Сергея Морозова.
В настоящее время в Ульяновской области изготавливаются сувениры в виде расписных колобков: «колебятка» — девочка и «колебятко» — мальчик.

Колобок стал талисманом чемпионата мира по хоккею с мячом 2016.

В 2018 году имя «Колобок» было дано кратеру на околоземном астероиде Рюгу, названия формам поверхности которого берутся из детских сказок.

См. также 
 Пряничный человечек (сказка)
 Баурсак
 Лукумадес
 Журнал «Колобок»

Примечания

Литература

Ссылки 

 Анализ и трактовки
 
 Лозовская Н. В. Многоязыковой проект: Варианты сказочного сюжетного типа AT 2025 «Колобок»
 Толстой Н. И. Секрет Колобка // Толстой Н. И. Очерки славянского язычества. М.: Индрик, 2003. С. 469—472.
 Цивьян Т. В. Роковой путь Колобка // Язык культуры: семантика и грамматика. , 2004. С. 310—321.
 
 Прочее
 
 «Колобок» из сборника А. Афанасьева «Народные русские сказки»

Персонажи русских народных сказок
Персонажи украинских народных сказок
Персонажи белорусских народных сказок
Колобок
Цепочные сказки